Jennifer Lien, attrice statunitense
Lars Lien, calciatore norvegese
Lien Gisolf, atleta olandese

Altri progetti